Bornheim (Alzey-Worms)
Bornheim (Renânia-Palatinado)
Bornheim (Renânia do Norte-Vestfália)

Desambiguações de topônimos